Breaking News steht für

 Breaking News (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie von  Rhonda L. Moore und Gardner Stern (2002) 
 Breaking News (Film), Hongkonger Film von Johnnie To (2003)
 Breaking News (Roman), Roman von Frank Schätzing (2014)

Siehe auch:
 Eilmeldung (englisch breaking news)